Лома дел Аире има више значења:

 Лома дел Аире (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Аире, Ломита дел Аире (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Аире (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику